«Алёнушка и солдат» — советский кукольный мультфильм 1974 года. Он снят на основе спектакля Ленинградского государственного кукольного театра Сказки по мотивам пьесы-сказки Владимира Лифшица и Ирины Кичановой-Лифшиц.

Третий и последний из серии кукольных мультфильмов ТО «Экран» по русским сказкам.

Сюжет 
Возвращался солдат со службы домой и попросился у старичков переночевать. Те рассказали ему, какое горе у них: Змей Горыныч прилетел и похитил их дочку Алёнушку. Солдат пообещал пойти к Змею и освободить её, но трёхглавый Змей сам вскоре прилетел, снова напугав стариков. Сначала солдат хотел застрелить Змея из ружья, но последний оказался неуязвимым. И солдат, пойдя на хитрость, нанялся к Змею в сторожа.

Прилетев в змеиный дворец, солдат со Змеем попарился в бане, заодно узнав, что Змей страшно боится берёзового духа. Поняв, что силой ему Змея не одолеть, солдат решил действовать теперь смекалкой. Он наговорил одной голове на другую, и они сами себе снесли все три головы. Только солдат и Алёнушка вернулись к старикам, как поднялся сильный ветер, и снова явился Змей Горыныч.

Применив смекалку в третий раз, солдат стал горько плакать. Змей подумал, что солдат боится смерти, а нет — плачет, потому что никогда не был в цирке. Змеиные головы пообещали устроить ему цирк. Во время представления Алёнушка попросила Змея превратиться в берёзовое полено. Услышав преднамеренное извинение солдата за девушку из-за неумения Змея превращаться в полено, тот исполнил просьбу.

Солдат взял Горыныча, ставшего поленом, и бросил в печку. А потом из печки неожиданно вылез маленький Змей, из которого всё зло вышло, и он стал добрым. Старики и их дочка изумлялись внезапным переменам, пока вдруг не вспомнили о солдате, который исчез — он пошёл дальше делать добрые дела.

Создатели 
 Автор сценария и режиссёр: Юрий Елисеев
 Художник-постановщик: Н. Полякова
 Оператор: Николай Калинин
 Композитор: Борис Кравченко
 Звукооператор: Т. Фрадис
 Монтажёр: Н. Зарубина
 Редактор: Алиса Феодориди
 Директор: Владимир Попов

Роли озвучивали

Ссылки 
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультфильмы 1974 года
Мультипликационные телефильмы СССР
Мультфильмы ТО «Экран»
Кукольные мультфильмы СССР 1974 года
Мультфильмы по русским сказкам
Мультфильмы о солдатах
Мультфильмы о драконах